Björklandet kan avse:

Finland 

 Norra Björklandet, Nagu, Åboland, 
 Södra Björklandet, Nagu, Åboland,